Бронья́р () — многозначный термин французского происхождения.

Французская фамилия 
 Броньяр, Александр Теодор (1739—1813) — французский архитектор.
 Его сын Броньяр, Александр (1770—1847) — французский химик, фармацевт, минералог, зоолог и ботаник.
 Его сын Броньяр, Адольф Теодор (1801—1876) — французский ботаник, один из основоположников палеоботаники.

Здания 
 Дворец Броньяр в Париже.